Подмаре́нник настоя́щий, или Подмаренник жёлтый () — вид травянистых растений из рода Подмаренник семейства Мареновые.

Другие названия: подмаренник весенний, сывороточная трава, медовая трава, медовник, жёлтая кашка, червишник, грудник и пр.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое цепкое растение высотой 60—120 см, часто укореняющееся при соприкосновении с землёй.

Стебель прямой, короткоопушённый, слабый.

Корневище ветвистое.

Листья снизу серовато-бархатисто-опушённые, сверху — тёмно-зелёные, блестящие, узколинейные, остроконечные, 1—3 см длиной и 2 мм шириной, по 8—12 в мутовке.

Цветки в длинной густой пирамидальной метёлке, 2—3 мм в диаметре, ярко-жёлтые, мелкие, с медовым запахом. Цветёт в июне—июле.

Формула цветка: 
.

Распространение 
Подмаренник настоящий распространён в Евразии.

В России встречается в европейской части, в Западной и Восточной Сибири (все районы), на Дальнем Востоке, в сопредельных странах — на Украине, в Белоруссии, на Кавказе (все районы), в Средней Азии.

Растёт на сухих лугах, полянах, вдоль дорог, на межах.

Химический состав 
Химический состав растения разнообразен. В подмареннике настоящем присутствуют эфирное масло, дубильные вещества, флавоноиды, кумарины, гликозид, асперулозид, стероидные сапонины, иридоиды, асперулин, органические кислоты, аскорбиновая кислота (витамин C), каротин (растительная форма витамина А), красящие вещества, макро- и микроэлементы.

Значение и применение 
Раньше высушенные растения использовались для набивки матрасов, так как запах кумарина, содержащегося в растении, препятствовал распространению блох.

Цветки использовались для сгущения молока при производстве сыра, так как в них содержится химозин; а в Глостершире — для придания цвета глостерширскому сыру. Используется сок свежего растения.

Растение используется для окрашивания, подобно марене красильной, в красный и жёлтый цвета.

Пчеловоды ценят подмаренник за нектароносность.

Скотом на пастбище поедается плохо; в составе сена удовлетворительно. Однако у овец подмаренник может вызвать отравление, а молоку коров придаёт красноватый цвет.

Поедается . По наблюдениям в Кабардино-Балкарии поедается .

Лекарственное применение 
В медицине подмаренник настоящий используется с глубокой древности. Лекарственным сырьём является всё растение, которое заготавливают во время цветения. Сушить собранное сырьё можно и на открытом воздухе, в тени, и в тёплых помещениях при условии их хорошего проветривания. Для сушки сырьё раскладывается на ткани или бумаге тонким слоем; время от времени подсыхающие веточки следует переворачивать. Корневища можно заготавливать в течение всего лета, сушить — на открытом воздухе. Заготовленное сырьё можно хранить в подсушенном виде два—три года.

Обладает антисептическим, общеукрепляющим, желчегонным, противовоспалительным, анальгезирующим, противоспазмолитическим, потогонным, мочегонным, эстрогенным, седативным и мягким слабительным действиями. Кроме того, препараты растения оказывают кровоостанавливающее действие и ускоряют заживление ран.

Наружное использование препаратов растения эффективно при ушибах, порезах, ожогах, гнойных ранах и язвах, различных нарывах, экземе, фурункулах, абсцессах, раке кожи, маститах.

Употребляется внутрь в виде напара, порошка, свежего сока при дерматозах и дерматитах с болевым синдромом, при простуде, ангинах, пневмонии и других заболеваниях, сопровождающихся кашлем, при атеросклерозе и болезнях сердца, гастроэнтерите, гастралгии, кишечных коликах, дизентерии, при болезнях печени и желчевыводящих путей, нефрите, мочекаменной болезни, неврастении, истерии, эпилепсии, конвульсиях, кровотечениях, сахарном диабете, женских болезнях и т. д.

В мифологии 
В скандинавской мифологии подмаренник настоящий называли травой Фригг (Friggjargras). Этим растением набивали матрасы: оно не только отгоняло блох, но и обладало лёгким успокоительным действием. Особенно важно это было для рожениц, а поскольку Фригг считалась их покровительницей, растение связали с её именем. После распространения в Европе христианства подмаренник стали называть травой девы Марии. Возникла легенда, что его цветки стали из белых золотыми после того, как ими покрыли ложе Младенца Христа. В Германии подмаренник настоящий клали роженицам не только в постель, но и в обувь уже после родов.

Примечания

Литература 
 В. М. Виноградов, В. К. Мартынов, В. В. Чернакова. Лекарственные растения в лечении заболеваний органов пищеварения. — Л.: Знание, 1991.

Ссылки 
 
 
 Ядовитые растения: подмаренник настоящий

настоящий
Флора Евразии
Лекарственные растения
Сорные растения
Кормовые растения алтайского марала (Cervus elaphus sibiricus)
Кормовые растения западнокавказского тура (Capra caucasica)